

Geografia
 Marchena – comune spagnolo della regione di Andalusia
 Marchena – isola delle Galápagos

Sport
 Carlos Marchena – calciatore spagnolo

Zoologia
 Marchena – genere di ragni della famiglia Salticidae